Paul Fryer (né en 1963), disc jockey, sculpteur, artiste conceptuel britannique
Paul Fryer (né en 1973), nageur sud-africain